Muzej osjeta u Splitu
Muzej osjeta u Zagrebu
Muzej osjeta u Pragu
Muzej osjeta u Bukureštu